

Sigle 
 Network Timing Reference, riferimento di sincronizzazione di rete, ad uso delle tecnologie DSL
 Nuove Tecnologie Riproduttive

Codici 
 NTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monterrey Aeropuerto Del Norte (Messico)

Mineralogia 
 Ntr – abbreviazione di natrolite
 Northallerton railway station – stazione di Northallerton a Northallerton

Note